Sergo – denominazione della città sovietica di Stachanov dal 1937 a 1940
Sergo – soprannome del rivoluzionario e politico sovietico Grigorij Konstantinovič Ordžonikidze
Ulderico Sergo – pugile italiano